Bele Vode je lahko:
 Bele Vode, Novi Pazar (Srbija)
 Bele Vode (Slovenija)